Мило Мирановић (Доњи Кокоти, 23. март 1937 — Београд, 5. јул 2003) био је српски глумац.

Улоге 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1965. || Инспектор || Силеџија у возу
|-
| 1965. || Проверено, нема мина || Партизан
|-
| 1965. || Доћи и остати || 
|-
| 1968. || Забавља вас Мија Алексић || 
|-
| 1968. || Швабица || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1970. || Десет заповести  (ТВ серија)|| 
|-
| 1970. || Рођаци || Црногорац
|-
| 1971. || Капетан из Кепеника || 
|-
| 1971. || Несаломиви ТВ филм || /
|-
| 1971. || Леваци || Милиционер Црногорац
|-
| 1972. || Заслуге || 
|-
| 1972. || Девојка са Космаја || Гeџосав
|-
| 1973. || Камионџије || Ратомир Пешић
|-
| 1973. || Паја и Јаре || Ратомир Пешић
|-
| 1973. || Позориште у кући 2 || Мома Савић
|-
| 1974. || Батаљон је одлучио || 
|-
| 1975. || Отписани || Миличин отац
|-
| 1975. || Крај недеље || Радник, словослагач
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине || 
|-
| 1976. || Све што је било лепо || Кондуктер у возу
|-
| 1976. || Метак у леђа || Чедомир Поповић, посилни
|-
| 1976. || Први гарнизон || 
|-
| 1977. || Више од игре || Геометар Лазић
|-
| 1978. || Чардак ни на небу ни на земљи || 
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Рибар
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Петријин венац || фризер
|-
| 1981. || Последњи чин || 
|-
| 1981. || Ерогена зона || Возач трамваја
|-
| 1981. || Сок од шљива || Мија
|-
| 1981. || Дечко који обећава || 
|-
| 1981. || Почнимо живот из почетка || Конобар
|-
| 1982. || Идемо даље || Војник са сином
|-
| 1982. || 13. јул || Картарош
|-
| 1982. || Вариола вера || Ложач Миле
|-
| 1982. || Саблазан || Геџосав
|-
| 1983. || Сумрак || 
|-
| 1984. || Нешто између ||Молер
|-
| 1983. || Лицем у лице у Напуљу || Фицрој Маклејн
|-
| 1983. || Балкан експрес || Агент
|-
| 1984. || Грозница љубави || Полицајац
|-
| 1984. || Камионџије 2 || Вукоје Скочајић
|-
| 1984. || Нешто између (ТВ серија) ||Молер
|-
| 1984. || Нема проблема || Затвореник
|-
| 1985. || Приче из бечке шуме || 
|-
| 1985. || Тајванска канаста || Социјални радник
|-
| 1986. || Од злата јабука || Симеун Вукобрат
|-
| 1986. || Лепота порока || Вучко
|-
| 1986. || Путујуће позориште Шопаловић || Милун
|-
| 1986. || Свечана обавеза || Капетан Марић
|-
| 1986. || Сиви дом || Стражар песник
|-
| 1987. || Увек спремне жене || Милиционер
|-
| 1987. || Бољи живот || Професор техничког
|-
| 1987. || И то се зове срећа || Ђука
|-
| 1988. || Шпијун на штиклама || Златоје
|-
| 1988. || Шта радиш вечерас || Немањин отац
|-
| 1987-1988. || Вук Караџић || Милован Видаковић
|-
| 1989. || Сабирни центар || Шеф обезбеђења
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 || Агент Кацаревић
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Заборављени || Домар школе
|-
| 1990. || Ваљевска болница || пуковник Хаџић
|-
| 1990. || Колубарска битка || Драгутин
|-
| 1990. || Чудна ноћ || 
|-
| 1991. || Бољи живот 2 || Милиционер
|-
| 1992. || Театар у Срба || 
|-
| 1995. || Урнебесна трагедија || Портир
|-
| 1999. || У име оца и сина || Спасоје
|-
| 1999. || Бело одело || Тато
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2000. || Марко Миљанов || 
|-
| 2001. || Моја породица, приватизација и ја || Ђед Видо
|-
| 2002. || Срећна ми Нова година || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1937.
Умрли 2003.
Подгоричани
Српски глумци
Југословенски глумци
Црногорски глумци
Срби у Црној Гори